Чемпионат Европы по футболу:
 Чемпионат Европы по футболу (среди мужчин) — проводится с 1960 года.
 Чемпионат Европы по футболу среди женщин — с 1984 года.
 Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд — с 1972 года.
 Чемпионат Европы по футболу (юноши до 19 лет) — с 1948 года.
 Чемпионат Европы по футболу (юноши до 17 лет) — с 1982 года.
 Чемпионат Европы по футболу (девушки до 19 лет) — с 1997 года.
 Чемпионат Европы по футболу (девушки до 17 лет) — с 2008 года.

См. также 
 Чемпионат Европы по мини-футболу
  (значения)